Белоненко — українське прізвище.

Відомі носії прізвища
 Белоненко Марія Володимирівна — російська акторка театру та кіно.
 Белоненко Михайло Анатолійович — український військовик, солдат Збройних сил України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко